Ulrich von Cilli ist der Name folgender Personen:

Ulrich I. (Cilli) (1331–1368), Graf von Cilli, Kriegsunternehmer und Söldnerführer
Ulrich II. (Cilli) (1406–1456), gefürsteter Graf von Cilli